

Geografia da da Roménia 
Rio Bunești

Comunas 
Bunești (Brașov)
Bunești (Suceava)
Bunești (Vâlcea)
Bunești-Averești — no distrito de Vaslui

Desambiguações de topônimos